«Похищение по-американски» () — телефильм американского режиссёра Джона Пейсера (), выпущенный в 1979 году.

Сюжет 
Во время съёмок фильма похищают кинозвезду (Эльке Зоммер). Требования слишком велики — десять миллионов долларов. Полиция не торопится с делом, кинофирма в ожидании. Один из каскадёров (Кристофер Коннелли) набирает команду подобных ему суперменов (пятеро мужчин и две женщины) и отправляется на помощь. Погони, взрывы, невероятные трюки — всё это сплетается в одно, как только герои оказываются в центре злодейского гнезда, где заточена кинозвезда.

Непрекращающееся действие держит фильм до самого конца. Происходящее отчасти напоминает фильмы про Джеймса Бонда с некоторыми аллюзиями к «Великолепной семёрке» и «Семи самураям».

В ролях 
 Кристофер Коннелли — Хилл Синглтон
 Кристофер Ллойд — Скип Хартман
 Патрик Макни — Бодро
 Эльке Зоммер — Ребекка Уэйн
 Сун-Тек О — Кенни Юто

Интересные факты 
 Фильм является пилотом для несуществующего сериала.
 Картина демонстрировалась в кинотеатрах Советского Союза в 1983 году, собрав в прокате около 30 миллионов зрителей.
Для показа в СССР фильм был сокращен почти на 10 минут и немного перемонтирован. В частности, перемонтажу подверглась сцена финального сражения, была сокращена сцена с каскадерами, взбирающимися по стене высотного дома, и сцена вечеринки. 
 В одном из кадров (50 мин 14 сек) появляется плакат, посвященный Олимпиаде-80 в Москве. Как известно, в 1980 году США бойкотировали Олимпиаду в СССР, но на момент съемок фильма решение о бойкоте еще не было принято.

Примечания

Ссылки 

Фильмы-боевики США
Фильмы-драмы США